BCBS est un signe qui fait notamment référence à :
 BCBS, acronyme anglais du Basel Committee on Banking Supervision, ou Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
 BCBS 239, norme de contrôle et de gestion des risques des banques systémiques émise par ce Comité.
 Blue Cross Blue Shield Tower, gratte-ciel situé dans le quartier de New Eastside à Chicago (Illinois).